Повалій — українське прізвище.

Відомі носії:
 Повалій Ілля Андрійович — український футболіст, захисник житомирського «Полісся».
 Повалій Таїсія Миколаївна — українська співачка, народна артистка України.

Українські прізвища